(2668) Татария () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 26 августа 1976 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории и был назван в честь Татарской Автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР (ныне субъекта Российской Федерации — Татарстана).

См. также 
 Список астероидов (2601—2700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды, названные в честь субъектов Российской Федерации